Summer Rain, che in lingua inglese significa "pioggia d'estate", può riferirsi a:

Summer Rain – singolo del 1990 di Belinda Carlisle, incluso nell'album Runaway Horses
Summer Rain – singolo del 2006 di ATB
Summer Rain – singolo di debutto del 2011 di Matthew Morrison
Summer Rain – singolo del 1989 degli Alphaville, incluso nell'album The Breathtaking Blue
Summer Rain – singolo degli U2, incluso dell'edizione limitata dell'album All That You Can't Leave Behind
Summer Rain – singolo dei Whitesnake, incluso nell'album Good to Be Bad
Summer Rain – singolo del 1967 di Johnny Rivers
Summer Rain – brano musicale incluso nella colonna sonora di Jonas L.A.